Новак Ђоковић је први пут освојио турнир. У финалу је победио Стефаноса Циципаса резултатом 6:3, 6:4.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 

 Жреб турнира
 Квалификациони жреб

Тенис 2022.
Спорт у Казахстану